Kenija:
 Samburu (okrug)
 Samburu (pleme)